Vöhler ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Vöhler von Frickenhausen (1569–1618), bayrische Adlige und Autorin eines Gebetsbuchs
 Martin Vöhler (* 1959), deutscher Literaturwissenschaftler